Doridoidea — надсемейство брюхоногих моллюсков из отряда голожаберных (Nudibranchia). Распространёны в тропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов

Этимология 
Название «Doridoidea» происходит от родового названия Doris, которое в свою очередь было скопировано с имени морской нимфы Дорис (Doris) в греческой мифологии.

Описание 
Голожаберные морские моллюски с яркоокрашенным телом, обитатели сообществ коралловых рифов. Встречаются от Индо-Тихоокеанского региона до Атлантического океана. Это особенно разнообразная и красочная группа моллюсков, поэтому она пользуется популярностью у подводных фотографов.

Систематика 

По данным исследования 2005 года (Bouchet & Rocroi, 2005), в составе надсемейства Doridoidea выделяют следующие семейства:
 Actinocyclidae O’Donoghue, 1929
 Chromodorididae Bergh, 1891
 Discodorididae Bergh, 1891
 Dorididae Rafinesque, 1815

Изменения позднее 2005 года 
Семейство Cadlinidae Bergh, 1891 считалось синонимом Chromodorididae. Исследования Р. Ф. Джонсон в 2011 году показали, что род Cadlina не принадлежит к семейству Chromodorididae. Поэтому она восстановила название Cadlinidae из синонимии с Chromodorididae. В результате последняя группа без Cadlina признана монофилетичной и оказываются возможными родственниками Actinocyclidae.

 Actinocyclidae O’Donoghue, 1929
 Cadlinidae Bergh, 1891
 Chromodorididae Bergh, 1891
 Discodorididae Bergh, 1891
 Dorididae Rafinesque, 1815

По другой более новой концепции эту группу разделяют на два надсемейства, оставляя Discodorididae и Dorididae в Doridoidea, а в состав Chromodoridoidea включают Actinocyclidae, Cadlinellidae, Cadlinidae (=Echinochilidae), Chromodorididae (=Ceratosomatidae, =Glossodorididae), Hexabranchidae и Showajidaiidae

Синонимия 

Следующие семейства считаются синонимами. Но эти названия всё ещё можно встретить во многих публикациях и в Интернете.

 Aldisidae Odhner, 1939 — синоним семейства Cadlinidae
 Archidorididae Bergh, 1891 — синоним семейства Dorididae
 Asteronotidae Thiele, 1931 — синоним семейства Discodorididae
 Baptodorididae Odhner, 1926 — синоним семейства Discodorididae
 Conualeviidae Collier & Farmer, 1964 — синоним семейства Dorididae
 Geitodorididae Odhner, 1968 — синоним семейства Discodorididae
 Halgerdidae Odhner, 1926 — синоним семейства Discodorididae
 Homoiodorididae Bergh, 1882 — синоним семейства Dorididae и частично Dendrodorididae
 Kentrodorididae Bergh, 1891 — синоним семейства Discodorididae
 Platydorididae Bergh, 1891 — синоним семейства Discodorididae
 Rostangidae Pruvot-Fol, 1951 — синоним семейства Discodorididae

Примечания

Литература 
 
 
 Bouchet, Philippe; Rocroi, Jean-Pierre; Frýda, Jiri; Hausdorf, Bernard; Ponder, Winston; Valdés, Ángel & Warén, Anders (2005). «Classification and nomenclator of gastropod families». Malacologia. Hackenheim, Germany: ConchBooks. 47 (1-2): 1-397. ISBN 3-925919-72-4. ISSN 0076-2997.

Ссылки 

Голожаберные